Инкубация — это методология принятия решений, основанная на подсознательной рекомбинации мыслей, симулированных сознательной работой над проблемой.

После того как сознательная работа перестаёт давать какие-либо результаты, наступает инкубационный период, который заполняется деятельностью, не связанной с исходной проблемой. Это может быть в том числе и грубая физическая работа.

Применение 
Вероятно Сеймур Крей использовал инкубацию для решения интеллектуальных проблем, связанных с суперкомпьютерами. В качестве развлечения он занимался копанием тоннеля под своим домом. По его словам, когда он копал тоннель, «эльфы приходили к нему с решениями его проблем».

См. также 
 Инсайт
 Интуиция
 Озарение
 Поток (психология)
 Предсказание

Решение задач